Друг:

 Друг — лицо, связанное с кем-нибудь дружбой.
 «Друг» — художественный фильм Леонида Квинихидзе.
 «Друг» — дальномерный фотоаппарат производства Красногорского механического завода.
 «Друг» — паровоз, подаренный Чехословакией Советскому Союзу на день рождения И. В. Сталина.
 Друг - советский сорт овса (выведен в 1985 году)

См. также 
 Друг детей
 Друг животных
 Дружба (значения).
 Друзья (значения).
 Подруги (значения).
 Подружка.

Примечания